Aniakchak steht für:
 Aniakchak National Monument and Preserve, ein Schutzgebiet in Alaska
 Mount Aniakchak, einen Vulkan in Alaska
 Aniakchak River, einen Fluss in Alaska
 Aniakchak Bay, eine Bucht in Alaska